Hegenscheidt bezeichnet

 Hegenscheidt MFD, Werkzeugmaschinenbauunternehmen in Erkelenz

Hegenscheidt ist der Name folgender Personen:

 Carl August Wilhelm Hegenscheidt (1823–1891), deutscher Eisenindustrieller in Gleiwitz
 Wilhelm Hegenscheidt jun. (1861–1895), deutscher Eisenindustrieller in Ratibor
 Friedrich Hegenscheidt (1870–1954), Jurist, Landrat und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Hans Hegenscheidt (1905–1947), SS-Unterscharführer und Mitglied der Wachmannschaft des KZ Mauthausen
 Rudolf Hegenscheidt (1859–1908), deutscher Eisenindustrieller